Grésy-sur-Aix – comune nel dipartimento della Savoia
Grésy-sur-Isère – comune nel dipartimento della Savoia